Il doppio del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan-Pablo Brzezicki e Mariano Hood che hanno battuto in finale Rameez Junaid e Philipp Marx 7-5, 7-64.

Teste di serie 

 Rameez Junaid /  Philipp Marx (finale)
 Juan-Pablo Brzezicki /  Mariano Hood (Campioni)

 Paolo Lorenzi /  Simone Vagnozzi (primo turno)
 Giancarlo Petrazzuolo /  Francesco Piccari (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 2008